Ле-Трамбле́-сюр-Мольдр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Версаля. Тут похований відомий французький письменник Блез Сандрар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 335 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 861,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ле-Трамбле-сюр-Мольдр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Трамбле-сюр-Мольдр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін